Jean Malaurie (1922), ethnologue, historien et géographe français ;
 Philippe Malaurie (1925-2020), professeur français de droit civil ; 
 Claire Bazy-Malaurie (1949), haute fonctionnaire française, membre du Conseil constitutionnel depuis 2010.

Homonymie de patronyme